El nombre de José Antonio Pastor puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José Antonio Pastor Ridruejo (nacido en 1932). Jurista español de Derecho Internacional y catedrático emérito de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid.
 José Antonio Pastor Garrido (nacido en 1959). Político español de ideología socialista.